Floyd Werle, Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en organist
 Jan Werle, Nederlands schaker
 Wolfgang Werlé en Manfred Lauber, Duitse misdadigers
 Heerlijkheid Werle, een voormalig land in het Heilige Roomse Rijk